Футбольный клуб «Амударья»:
 Амударья (футбольный клуб, Чарджоу).
 Название ФК «Арал» (Нукус) в 1976—1989 годах.